Felicidade
Perpétua e Felicidade — santas cristãs martirizadas em Cartago em 203
Felicidade (telenovela)